Kyanga steht für:

 eine ethnische Gruppe in Westafrika, siehe Tyenga (Ethnie)
 eine Sprache in Westafrika, siehe Tyenga (Sprache)

Personen:
 Kasaloo Kyanga (1957–2011), kongolesischer Gitarrist und Komponist